Fechten zählt zu den ältesten olympischen Sportarten und ist eine der vier Disziplinen, die bei allen Olympischen Sommerspielen vertreten waren.

Geschichte 
In Athen 1896 standen drei Wettbewerbe auf dem Programm: Säbel, Florett sowie Florett für Fechtmeister. Degenfechten kam in Paris 1900, Mannschaftsfechten in Antwerpen 1920 dazu. 1924 in Paris fochten die Frauen erstmals um Gold im Damen-Florett. 1960 in Rom kamen die Mannschaft, in Atlanta 1996 Degen, in Athen 2004 Säbel dazu. Auf Beschluss des Weltfechtverbandes FIE wurden 2008 die Mannschaftswettbewerbe im Herren-Florett und Damen-Degen nicht ausgetragen. 2012 haben die Mannschaften im Herrendegen und Damensäbel pausiert.

Die Zulassung der Fechtmeister zu den ersten drei Olympischen Spielen waren eine Ausnahme vom Amateurstatus. Singlestick, das Fechten mit einem Holzstab, war nur ein einziges Mal olympisch.

Wettbewerbe

Übersicht Wettbewerbe für Männer

Übersicht Wettbewerbe für Frauen

Medaillenspiegel (Nationenwertung)

Einzelnachweise